Het seizoen 1998/1999 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het 43ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. Feyenoord werd na zes jaar weer landskampioen. NAC degradeerde rechtstreeks, na zes jaar achtereen op het hoogste niveau gespeeld te hebben. RKC Waalwijk en Sparta Rotterdam wisten zich via de nacompetitie te handhaven. Dit seizoen ging de competitie onder de sponsornaam PTT-telecompetitie door het leven.

AZ en Cambuur Leeuwarden hadden de plaatsen ingenomen van FC Groningen en FC Volendam en konden zich na een seizoen handhaven.

Teams

Eindstand 1998-1999

Legenda

Uitslagen

Punten 
Overzicht van de eindstand in staafgrafiek

Doelpunten voor

Doelpunten tegen

Positieverloop per club

Statistieken

Topscorers

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 1998/99 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut. Op een na (verdediger Mark Luijpers van Roda JC) waren het allemaal keepers.

Toeschouwers 
Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 4.140.500 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 13.531 per wedstrijd.

Scheidsrechters

Externe links 
 Eredivisie
 KNVB

Competitievoetbal 1998/99
Eredivisie (mannenvoetbal)